Leões do Planalto é um clube de futebol da cidade de Malanje, a capital da província de Malanje, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1985.

Clubes de futebol de Angola